Николай Адлерберг:
 
 Адлерберг, Николай Владимирович (1819—1892) — граф, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Финляндии.